Wang Li (Xin): (王立, - 3 of 4 n.Chr.), Chinese functionaris uit de eerste eeuw v.Chr., behorende tot de familie van Wang Mang.
 Wang Li (Wang Mang): kleinzoon van de Chinese keizer Wang Mang
 Wang Li (taalkundige): (王力, 1900-1986.) taalkundige uit de Volksrepubliek China
 Wang Li (wielrenner) (1962), Chinees wegwielrenster
 Wang Li (volleyballer): Chinees paralympisch volleybalster